Llista dels 327 municipis del departament francès del Loira (42).

Loira